Ivan King peut désigner :
Ivan R. King, un astronome américain inventeur du modèle de King décrivant les amas globulaires ;
 Ivan King, cinéaste anglo-saxon.

Voir aussi 

 King